Thomas Clemens ist der Name folgender Personen:

* Thomas Clemens (Jurist) (* 1948), deutscher Jurist und Richter
 Thomas Clemens (Schauspieler) (* 1970), österreichischer Schauspieler
 Thomas Clemens (Autor) (* 1961), deutscher Buchautor